Morva Fejedelemség a morvaországi területeken önállósuló szláv hatalom

Lásd még:
 Nyitrai Fejedelemség Délnyugat-Szlovákia területén, Nyitra környékén összpontosuló szláv hatalom
 Nagymorávia a Morva- és a Nyitrai Fejedelemség összessége